Wimbledon 2012 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 18 czerwca–8 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club. Była to 126. edycja rozgrywek.

W grze pojedynczej mężczyzn tytuł po raz siódmy zdobył Roger Federer, który w finale pokonał 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 Andy'ego Murraya. W grze pojedynczej kobiet Serena Williams pokonała Agnieszkę Radwańską 6:1, 5:7, 6:2, co było jej piątym zwycięstwem na kortach Wimbledonu. W deblu mężczyzn biorący udział w zawodach z dziką kartą Jonathan Marray oraz Frederik Nielsen pokonali Roberta Lindstedta i Horię Tecău 4:6, 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:3. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły siostry Williams, które w finale pokonały Andreę Hlaváčkovą i Lucie Hradecką 7:5, 6:4. W grze mieszanej Lisa Raymond oraz Mike Bryan pokonali w meczu o mistrzostwo Jelenę Wiesninę i Leandera Paesa 6:3, 5:7, 6:4.

Filip Peliwo, po dwóch wielkoszlemowych finałach, zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Lukiem Saville'em 7:5, 6:4. W rozrywkach dziewcząt Eugenie Bouchard pokonała Elinę Switolinę 6:2, 6:2. Andrew Harris i Nick Kyrgios wygrali 6:2, 6:2 z Matteo Donatim i Pietro Licciardim w grze podwójnej chłopców. Bouchard, obrończyni tytułu, wraz z Taylor Townsend, zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:4, 6:3 z Belindą Bencic i Aną Konjuh.

W deblu na wózkach mistrzami zostali Tom Egberink oraz Michaël Jeremiasz, którzy w ostatnim meczu pokonali Robina Ammerlaana i Ronalda Vinka 6:4, 6:2. W grze podwójnej kobiet na wózkach mistrzyniami zostały Jiske Griffioen i Aniek van Koot, dzięki wygranej nad Lucy Shuker i Jordanne Whiley 6:1, 6:2.

Greg Rusedski wraz z Fabrice'em Santoro wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Thomasem Enqvistem i Markiem Philippoussisem 6:7(3), 6:4, 11-9. Broniący tytułu Pat Cash i Mark Woodforde pokonali w finale turnieju legend seniorów 6:3, 6:4 Jeremy'ego Batesa i Andersa Järryda. Lindsay Davenport i Martina Hingis pokonały 6:3, 6:2 Martinę Navrátilovą i Janę Novotną w turnieju legend kobiet, dzięki czemu obroniły tytuł z poprzedniego roku.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
  Kaia Kanepi
  Andrea Petković
  Robin Söderling
  Gaël Monfils
  Michaëlla Krajicek

Dzikie karty 

Gra mieszana
  Anne Keothavong /  Jonathan Marray
  Laura Robson /  Dominic Inglot
  Melanie South /  Ken Skupski
  Heather Watson /  Ross Hutchins

Kwalifikanci

Szczęśliwi przegrani

Obrońcy tytułów

Porażki rozstawionych

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wimbledon 2012